Eupatorus ist eine Gattung der Käfer aus der Familie der Blatthornkäfer in der Überfamilie der Scarabaeoidea.

Aussehen 
Eupatorus-Arten sind große (40 – 100 Millimeter), helle und glatte Riesenkäfer. Das Pronotum und die Beine sind schwarz, die Deckflügel sind oft mehr oder weniger gelblich braun. Wie bei Hornkäfern (Dynastinae) üblich, sind die Männchen viel größer als die Weibchen und haben starke Hörner am Kopf und Halsschild, die den Weibchen fehlen. In dieser Gattung gibt es gewöhnlich ein langes Horn auf dem Kopf und zwei Hörner auf beiden Seiten des Pronotums, diese sind gekrümmt, glatt und spitz. Das Mittelhornpaar des Halsschildes kann zu spitzen Knötchen reduziert werden. Die Vorderbeine haben außen an der Spitze drei Zähne.

Leben

Verbreitung 
Diese Gattung ist in Südostasien weit verbreitet:
 Eupatorus birmanicus , 1908 – Myanmar
 Eupatorus endoi , 1999 – Vietnam
 Eupatorus gracilicornis - Fünfhornkäfer, , 1908 – Indien (Assam), Thailand, Laos, Vietnam (Tonkin)
 Eupatorus hardwickei (, 1831) – Himalaya, Indien (Sikkim), Bhutan, Nepal, Vietnam (Tonkin)
 Eupatorus siamensis (, 1867) – Thailand, Vietnam (Annam, Cochinchina)
 Eupatorus sukkiti , 1997 – Myanmar, VR China (Yunnan)

Zyklus 
Der Lebenszyklus, beschrieben für den Eupatorus gracilicornis:
Die Flug-, Paarungs- und Eiablagezeit des erwachsenen Käfers ist im Herbst, danach stirbt er. Die Eier werden in  totes Holz  gelegt. Das Larvenstadium dauert bis zu zwei Jahren.

Gefährdung 

 IUCN-Klassifizierung
Die Eupatorus-Arten sind nicht in der Roten Liste der gefährdeten Arten der IUCN enthalten.

 Andere Gefährdungen
Eupatorus gracilicornis wird in Thailand als essbar betrachtet. Die männlichen Exemplare werden wegen der dekorativen Hörner gesammelt und dafür auch gezüchtet.

Bilder

Systematik

Literatur

Weblinks

Andere Projekte

Allgemeine Seiten

Video

Einzelnachweise 

Riesenkäfer
Dynastinae